Een mengketel is een (vaak verwarmd) vat waarin stoffen gemengd kunnen worden. Dit kan zijn:

 Een Mengketel (molen), een machine in een molen waarin graan of meel gemengd kan worden.
 In keukens een grote in een fornuis ingemetselde wasketel

Noot